Пьер-Анри́ де Валансье́н (; 6 декабря 1750 года, Тулуза — 16 февраля 1819 года, Париж) — французский живописец-романтик, пейзажист; ученик Верне́ и Дуайена.

Образовал свой особенный стиль псевдоклассических пейзажей, красивых, но далеких от верности с природой, имел многих последователей: почти все пейзажисты времен Первой империи были его учениками или подражателями.

Подробнее 
По возвращении из Италии, где он изучал творчество Пуссена и Лоррена, Валансьен открыл в Париже школу ландшафтной живописи, из которой вышли многие пейзажисты того времени; они ввели в пейзаж исторические фигуры, отчего этот жанр получил новую жизнь и занимательность. Но колорит его считается серым и холодным. Среди его учеников были Жан-Виктор Бертен, Ашиль-Этна Мишальон и Луи-Франсуа Лежен.

В 1789 г. Валансьен стал членом Королевской академии живописи. В том же году его работы впервые экспонировались на парижском салоне художников, где в 1805 году он получил первую золотую медаль. 

Пейзажи Валансьена часто статичны; нарочито правильная, обобщённо-идеализированная природа, зачастую дополнена сооружениями римской эпохи. Фигуры в античных одеждах составляют стаффаж. Нередко встречаются и целые жанровые сцены, которые, однако, обычно не доминируют над пейзажем и, фактически, также играют роль стаффажа. В некоторых пейзажах Валаньсена изображена взбунтовавшаяся природа: ураганы или землетрясения; однако и здесь художник идеализирует картину, добавляет к ней античный компонент или живописные руины.

Пьер-Анри де Валансьен скончался 16 февраля 1819 года; похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Известные работы 
 «Шторм на берегу озера» (1780, Лувр, Париж)
 «Вид монастыря Арачели с соснами» (1780-е, Лувр, Париж)
 «Рим: изучение облаков» (1780-е, Лувр, Париж)
 «Вид на Рим утром» (1782—1784, Лувр, Париж)
 «Пейзаж с руинами» (1782—1785, Художественный музей Лос-Анджелеса — LACMA)
 «Штудия облаков в Римской Кампанье» (1782—1785, Национальная галерея искусства, Вашингтон)
 «Древний город Агридженто» (1787, Лувр, Париж)

Полотна, хранящиеся в России:
 «Аркадийский пейзаж» (1794, частная коллекция);
 «Ринальдо и Армида».

Сочинения 
 Издал труд: «Traité de perspective et de l’art du paysage» (1800).

Галерея

Литература 
 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон , том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 93 (Валансіеннъ, Петръ Генрихъ).

Примечания

См. также 
 Французская живопись

Художники-пейзажисты Франции
Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Похороненные на кладбище Пер-Лашез